Sonia de Noruega (nacida Sonja Haraldsen; Oslo, 4 de julio de 1937), es la reina consorte de Noruega por su matrimonio con el rey Harald V. 

Por su matrimonio ostenta el tratamiento de majestad, es miembro de la familia real de Noruega y de la Casa Real de Glücksburg desde 1968.

Biografía

Primeros años de vida 
Sonja Haraldsen es la cuarta y última de los hijos del comerciante Karl August Haraldsen (1889-1959) y de su esposa, Dagny Haraldsen, nacida Ulrichsen (1898-1994), ambos sin ascendencia noble. Creció en el barrio burgués de Vinderen.

Estudios 
Cursó sus primeros estudios en Oslo. Terminó el bachillerato en 1954, e ingresó en una escuela profesional de diseño de moda. Posteriormente viajó a Suiza y estudiaría en l'École Professionelle de Jeunes Filles en Lausana, donde se instruyó en ciencias sociales, contabilidad y moda. De regreso a Noruega, estudió francés, inglés e historia del arte en la Universidad de Oslo.

Noviazgo y compromiso 
Conoció al príncipe heredero Harald en 1959, el mismo año en que murió su padre, y poco tiempo después iniciaron una relación, que se mantuvo en secreto por el estatus no noble de Sonia. En marzo de 1968 el rey Olaf V, tras consultar con el gobierno, anunció su consentimiento para que el príncipe heredero se casara. Harald había hecho pública su decisión de renunciar a sus derechos al trono si no se autorizaba su boda.

Matrimonio e hijos

Boda 
El 29 de agosto de 1968 se celebró la boda en la Catedral de Oslo.  El compromiso y la boda civil levantaron un debate sobre el futuro de la monarquía en Noruega.

Hijos 
 Marta Luisa (1971- ). Casada con Ari Mikael Behn desde 2002 hasta 2016
 Haakon Magnus (1973- ). Príncipe heredero de Noruega.  Casado con Mette-Marit Tjessem Høiby desde el 2001
Con 32 años, sufrió un aborto.

Nietos 
 Maud Angélica (2003-).
 Ingrid Alexandra (2004-).
 Leah Isadora (2005-).
 Sverre Magnus (2005-)
 Emma Tallulah (2008-).

Princesa de Noruega 
En los años siguientes de su boda, la princesa Sonia hizo las veces de primera dama, ya que el rey era viudo. Fue también vicepresidenta de la Cruz Roja Noruega de 1987 a 1990.

Reina de Noruega 
A la muerte del rey Olaf en 1991, Harald ascendió al trono y Sonia se convirtió en reina de Noruega, la primera en 53 años, y apenas la segunda tras la independencia noruega de 1905.

En 2005, Sonia se convirtió en la primera reina en visitar la Antártida, para inaugurar oficialmente la estación de investigación Troll, en la Tierra de la Reina Maud, la dependencia noruega en ese continente.

La reina Sonia conserva una valiosa colección privada de arte contemporáneo y pinta en arte abstracto. Mantiene una buena relación con la esposa de su hijo, Mette-Marit, con la que ella misma ha comentado se siente muy unida, por el origen no noble de ambas.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas noruegas 
  Dama gran cruz con collar de la Orden de San Olaf (1972).
  Dama gran cruz de la Real Orden Noruega al Mérito.
  Dama de la Real Orden Familiar del Rey Harald V.
  Dama de la Real Orden Familiar del Rey Olaf V.
  Medalla Conmemorativa del Centenario de la Casa Real Noruega (18/11/2005).
  Medalla Conmemorativa del Centenario del Rey Haakon VII (03/08/1972).
  Medalla Conmemorativa del Rey Olaf V (30/01/1991).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Rey Olaf V (21/09/1982).
  Medalla Conmemorativa del Centenario del Rey Olav V (02/07/2003).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Rey Harald V (17/01/2016).
  Medalla de Honor de la Cruz Roja Noruega.
  Medalla de Honor de Oro al Mérito de la Sociedad Militar de Oslo.

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Dama Gran Cruz de la Orden de Mayo (República Argentina)
  Dama Gran Estrella de la Orden al Mérito de la República de Austria (República de Austria)
 Dama Gran Cordón de la Orden de Leopoldo (Reino de Bélgica)
 Dama Gran Cruz de la Orden de la Cruz del Sur (República Federativa de Brasil)
 Dama Gran Cruz de la Orden de los Montes Balcanes (República de Bulgaria)
 Gran Cruz de la Orden al Mérito de Chile
 Dama de la Gran Orden de la Reina Elena (República de Croacia)
 Dama con Collar de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca)
 Dama de Primera Clase de la Orden de la Estrella Blanca (República de Estonia)
 Dama Gran Cruz con Collar de la Orden de la Rosa Blanca (República de Finlandia)
 Dama Gran Cruz de la Legión de Honor (República de Francia)
 Dama Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (República de Alemania)
 Dama Gran Cruz de la Orden de Mérito de Hungría (República de Hungría)
 Dama Gran Cruz de la Orden del Halcón (República de Islandia)
 Dama Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana (República de Italia)
 Gran Cordón de la Orden de la Preciosa Corona (Estado del Japón)
 Gran Cordón de la Suprema Orden del Renacimiento (Reino Hachemita de Jordania)
 Comandante Gran Cruz de la Orden de las Tres Estrellas (República de Letonia)
 Dama Gran Cruz de la Orden de Vitautas el Grande (República de Lituania)
 Dama de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau (Gran Ducado de Luxemburgo)
 Dama Gran Cruz de la Orden del León Neerlandés (Reino de los Países Bajos)
 Dama Gran Cruz de la Orden del Águila Blanca (República de Polonia)
 Dama Gran Cruz de la Orden de Cristo (República de Portugal)
 Dama Gran Cruz de la Orden del Infante Don Enrique (República de Portugal)
 Miembro de la Orden al Mérito Excepcional (República de Eslovenia)
 Dama Gran Cruz de la Orden del Servicio Diplomático (República de Corea)
 Dama gran cruz de la Orden de Isabel la Católica (Reino de España).
  Dama gran cruz de la Orden de Carlos III (Reino de España).
 Dama de la Orden de los Serafines (Reino de Suecia)
 Medalla Conmemorativa del 50 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo de Suecia (30/04/1996)
 Medalla Conmemorativa del Enlace de la Princesa Heredera Victoria de Suecia con Daniel Westling (19/06/2010)
 Medalla Conmemorativa del Jubileo de Rubí del Rey Carlos XVI Gustavo (15/09/2013)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Casa Real de Noruega

Reinas consortes de Noruega
Familia Real Noruega
Damas grandes cruces con collar de la Orden de San Olaf
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Gran Cruz de la Orden Nacional del Mérito
Miembros de la Real Orden del Mérito de Noruega
Orden al Mérito de la República Italiana
Damas de la Orden del Águila Blanca
Damas grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Damas grandes cruces de la Orden de Carlos III
Damas grandes cruces de la Orden del Infante Don Enrique
Premio Nansen
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Damas de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Galardonados con la Orden de la Corona (Países Bajos)
Luteranos de Noruega
Consortes de miembros de la casa de Glücksburg